Dansk Automobil Byggeri, een Deense autobusbouwer
 Dicht asfaltbeton
 Digital Audio Broadcasting, een systeem voor gedigitaliseerde radio-uitzendingen
 Dortmunder Actien-Brauerei, een Duitse bierbrouwerij
 DAB Vloot, een Vlaamse overheidsdienst
 DAB (plaats), een plaats in het district Nahri Sarraj, provincie Helmand, Afghanistan
 Dab (dans), een dansmove waarin de danser zijn hoofd laat zakken terwijl hij zijn arm en elleboog omhoog werpt